Bbbj (Bareback blowjob) est un sigle qui est utilisé par les travailleuses et travailleurs du sexe. 

Ce sigle, souvent publié dans les annonces que font paraître les agences d'escortes et les prostitués annonçant leurs services via les médias écrits, indique qu'ils (ou elles) acceptent de pratiquer des fellations sans préservatif (barebacking).

Bien que l'acronyme soit de source anglophone, il est utilisé dans le monde francophone afin d'indiquer cette offre de service.

Prostitution
Pratique sexuelle
Sigle de 4 caractères